Lituania – attuale Stato europeo
 Repubblica Socialista Sovietica Lituana – Stato bolscevico esistito tra il 1918 e il 1919
 Repubblica Socialista Sovietica Lituano-Bielorussa – repubblica controllata dai soviet esistita nel 1919, comprendente le attuali Lituania e Bielorussia
 Repubblica di Lituania – Stato europeo esistito tra il 1918 e il 1940
 Repubblica della Lituania Centrale  – Stato europeo esistito dal 1920 al 1922
 Repubblica Socialista Sovietica Lituana – repubblica dell'Unione Sovietica esistita tra il 1940 e il 1990